Wintereule steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Eintönige Wintereule
 Feldholz-Wintereule
 Gebüsch-Wintereule
 Große Wintereule
 Heidelbeer-Wintereule
 Rotkopf-Wintereule
 Satellit-Wintereule